Shame, Shame, Shame (Shirley & Company), een discohit uit 1974 van de Amerikaanse groep Shirley & Company, in 1992 gecoverd door de Pools-Zweedse zangeres en actrice Izabella Scorupco
 Shame Shame Shame (Ratt), een hit uit 1990 van de Amerikaanse band Ratt
 Shame Shame Shame (Soulshaker en CeCe Peniston), een single uit 2007 single van de Britse producergroep Soulshaker en de Amerikaanse rhythm-and-blueszangeres CeCe Peniston

 Shame, Shame, Shame (film), een Amerikaanse film uit 1999 van Zalman King